Aceasta este o listă a tuturor țărilor participante la Concursul Muzical Eurovision.

Participante 
Legendă
 Retrase – Țări care au participat în trecut, dar s-au retras.
 Ineligibile – Țări care au participat în trecut, dar nu mai sunt eligibile pentru a participa în prezent.
 Foste – Foste țări care s-au dizolvat.

Eurovision